Divers
 Gracie Films, société américain de production (The Simpsons).
 Gracie (film), film américain de 2007.

Prénom ou surnom
 Gracie Allen (1895-1964), acteur américain
 Gracie Fields (1898-1979), Chanteuse et comédienne anglo-italienne

Nom de famille
 Famille Gracie, famille brésilienne connue pour avoir développé le jiu-jitsu brésilien.